

Geografia 
 Dion – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale
 Dion – città della Decapoli
 Isole Dion – isole dell'Antartide

Altro 
 Dion – cantante statunitense (nome completo Dion DiMucci)
 Céline Dion – cantante canadese
 Colleen Dion – attrice statunitense
 Léopold Dion – criminale canadese
 Stéphane Dion – diplomatico e politico canadese
 Dion (Raising Dion) – serie televisiva del 2019